Ponce (drank), een alcoholische drank
Ponce (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
Ponce Inlet, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Ponce de Leon (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida

Personen
Enrique Ponce, een Spaanse matador
José Daniel Ponce, een Argentijnse voetballer
Juan Ponce Enrile, een Filipijnse politicus
Juan Ponce de León, een Spaanse conquistador
Manuel Ponce, een Mexicaans componist
Waldo Ponce, een Chileens voetballer